Marc Schefer, né le , est un joueur professionnel retraité suisse de hockey sur glace qui évolue en position de défenseur.

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1998-1999 || SC Rapperswil-Jona || LNA|| 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 1999-2000 || EHC Uzwil || || 23 || 5 || 8 || 13 || 16 || 7 || 1 || 4 || 5 || 4
|-
| 1999-2000 || SC Rapperswil-Jona || LNA|| 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2000-2001 || SC Rapperswil-Jona || LNA|| 31 || 0 || 0 || 0 || 2 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2001-2002 || SC Rapperswil-Jona || LNA|| 41 || 0 || 1 || 1 || 12 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2002-2003 || SC Rapperswil-Jona || LNA|| 42 || 2 || 3 || 5 || 12 || - || - || - || - || -
|-
| 2003-2004 || SC Rapperswil-Jona || LNA|| 48 || 1 || 4 || 5 || 18 || 8 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2004-2005 || SC Rapperswil-Jona || LNA|| 13 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2005-2006 || Rapperswil-Jona Lakers || LNA|| 40 || 2 || 1 || 3 || 14 || 12 || 0 || 1 || 1 || 4
|-
| 2006-2007 || Rapperswil-Jona Lakers || LNA|| 41 || 3 || 2 || 5 || 22 || 7 || 1 || 1 || 2 || 12
|-
| 2007-2008 || Rapperswil-Jona Lakers || LNA|| 49 || 3 || 6 || 9 || 20 || 5 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2008-2009 || Rapperswil-Jona Lakers || LNA|| 31 || 0 || 2 || 2 || 6 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2009-2010 || EV Zoug || LNA|| 40 || 0 || 0 || 0 || 8 || 12 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2010-2011 || SC Langenthal || LNB|| 44 || 5 || 15 || 20 || 26 || 6 || 0 || 3 || 3 || 0
|-
| 2011-2012 || SC Langenthal || LNB|| 43 || 2 || 17 || 19 || 18 || 22 || 0 || 3 || 3 || 6
|-
| 2012-2013 || SC Langenthal || LNB|| 34 || 1 || 5 || 6 || 12 || 10 || 2 || 4 || 6 || 0
|-
| 2013-2014 || SC Langenthal || LNB || 33 || 2 || 9 || 11 || 6 || 5 || 1 || 4 || 5 || 2 
|-
| 2014-2015 || SC Langenthal || LNB ||5 ||0 || 5|| 5|| 0|| - || - || - || - || -

|378||11||19||30||114||52||1||2||3||18

|159||10||51||61||62||43||3||14||17||8

Notes et références 

Naissance en mars 1981
Joueur suisse de hockey sur glace
Joueur des Rapperswil-Jona Lakers
Joueur du EHC Uzwil
Joueur du EV Zoug
Joueur du SC Langenthal
Défenseur de hockey sur glace